Тааль — топоним:

Испания 
 Тааль (Tahal) — город в испанской провинции Альмерия

Филиппины 
 Тааль (Taal) — небольшой действующий вулкан на острове Лусон
 Тааль (Taal) — озеро в кальдере древнего вулкана («Большого Тааля»)

Другое 
 Тааль — политическая партия в Израиле.

См. также 
 Таль